Joué bezeichnet mehrere Gemeinden und Kantone in Frankreich:

Gemeinden:
Joué-du-Bois im Département Orne
Joué-du-Plain im Département Orne
Joué-en-Charnie im Département Sarthe
Joué-l’Abbé im Département Sarthe
Joué-lès-Tours im Département Indre-et-Loire
Joué-sur-Erdre im Département Loire-Atlantique

Kantone:
Kanton Joué-lès-Tours-Nord im Département Indre-et-Loire
Kanton Joué-lès-Tours-Sud im Département Indre-et-Loire